Die 3. Handball-Europameisterschaft der Frauen  fand vom 11. bis zum 20. Dezember 1998 in den Niederlanden statt. Den Titel gewann die Mannschaft aus Norwegen, Österreich wurde Vierte und Deutschland belegte den sechsten Platz.

Teilnehmer

Austragungsorte 
Die Spiele der Europameisterschaftsendrunde wurden in den folgenden beiden Städten ausgetragen:
 Amsterdam
 ’s-Hertogenbosch

Vorrunde 

Bei Punktgleichheit entschieden die direkten Spiele gegeneinander.

Gruppe A 
Alle Spiele der Gruppe A fanden in Amsterdam statt.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B wurden in ’s-Hertogenbosch ausgetragen.

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Endstand

Weblinks 
 Turnier bei eurohandball.com

Europameisterschaft Frauen
1998
Europameisterschaft Frauen 1998